N’Zonzi oder Nzonzi ist der Familienname folgender Personen:

 Pascal N’Zonzi (* 1951), kongolesischer Schauspieler
 Steven Nzonzi (* 1988), französischer Fußballspieler